

Étymologie 
Wiest est un patronyme germanique, porté en France notamment dans la Moselle, c'est une variante de Wust. 
Wiest signifie souvent un nom de personne originaire ou vivant à proximité de Weuste (DE) ou Woeste (NL).

Personnalités 
Dianne Wiest (1948-), actrice américaine.
 (1864-1945), juriste américain, Chief of Justice de la cour suprême du Michigan.
Lynda Wiest, mathématicienne américaine.
 (1748-1797), prêtre catholique et académicien.
 (1957-), tromboniste de jazz, compositeur.
Patronyme anglais